Фри́дрих Ви́льгельм Но́э (; 1798—1858) — немецкий ботаник, впоследствии работавший в Константинополе.

Биография 
Родился в Берлине в австрийской семье. С 1831 года протяжении длительного времени работал в аптеке в Фиуме (ныне — Риека).

В 1844 году отправился в Турцию с целью сбора растений для гербария Короля Саксонии, однако решил остаться в Константинополе, где был назначен директором ботанического сада, преподавал ботанику в Галатасарайской императорской медицинской школе.

Активно путешествовал по Центральной и Южной Европе, Среднему Востоку.

Принимал участие в Турецко-Персидской комиссии по установлению границы между странами.

Роды растений, названные в честь Ф. Ноэ

Литература

Ссылки 
 

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века